Евстратий  ( — «хороший воин») — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

 Евстратий (конец VI — начало VII веков) — византийский священник, богослов.

 Евстратий Антиохийский — святой.
 Евстратий Гарида (ум. после 1084) — патриарх Константинопольский.
 Евстратий Никейский — византийский философ XI века.
 Евстратий Печерский (ум. 1097) — древнерусский святой.
 Евстратий Тарсийский (ок. 772/3 — 867/8) — преподобный, чудотворец, сподвижник Иоанникия Великого.

 Евстратий (Зоря) (род. 1977) — епископ Православной церкви Украины, митрополит Белоцерковский и Таращанский.
 Евстратий (Подольский) (1887—1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Сумский и Ахтырский.

См. также 
 Айос-Эфстратиос